Reprezentacja Słowenii w piłce ręcznej kobiet, narodowy zespół piłkarek ręcznych Słowenii. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w mistrzostwach Europy

Zobacz też 
 Reprezentacja Jugosławii w piłce ręcznej kobiet

Piłka ręczna w Słowenii
Słowenia
Słoweńskie reprezentacje narodowe